{{Инфокутија Песма Евровизије 2
| наслов = Песма Евровизије
| година = 2016.
| изворни_слоган = Come together
| слика = Eurovision 2016 Official Logo.jpg
| величина_слике = 
| опис_слике = Евровизија 2016. године се одржала у Стокхолму
| датум = 
| четвртфинале = 
| полуфинале = 
| полуфинале1 = 10. мај 2016.
| полуфинале2 = 12. мај 2016.
| друга_шанса = 
| финале = 14. мај 2016.
| место_одржавања =  Стокхолм, Шведска
| арена = Ериксон глоуб
| водитељи = Петра МедеМонс Селмерлев
| диригент = 
| режисер = Свен Стојановић
| извршни_супервизор = Јон Ола Санд
| извршни_продуцент = Мартин Естердал
| емитер =  -{SVT}-
| чин_отварања = Прво полуфинале: -{ Heroes}-Друго полуфинале: -{That's Eurovision}-‍Финале: -{Parade of Flags: A tribute to Swedish fashion design and dance music}-
| у_паузи = <small>Прво полуфинале: -{The Grey People}-Друго полуфинале: -{Man vs Machine}-Финале: Џастин Тимберлејк; -{Rock Your Body}-, -{Can't Stop the Feeling!}-  Love Love Peace Peace  Fire In The Rain, Heroes| репризни_чин = 
| слоган = -{Come together}-(срп. „Зближимо се”)
| број_песама = 42
| земље_дебитанти = —
| земље_повратнице = 
| повукле_се = 
| зелена = да
| зелена_2 = 
| љубичаста = 
| црвена = да
| жута = да
| мапа = 
| легенда_љжз = 
| без_легенде = 
| систем_гласања = Свака земља додељује два пута бодове од 1—8, 10 и 12 поена; посебно гласове жирија, посебно гласове публике.1
| нула_поена = —
| победничка_песма =  — -{1944}-
| победнички_плес = 
| претходна = 2015
| наредна = 2017
| назив = Песма Евровизије
| фусноте = 1 промена у систему гласања је то што се гласови публике и оцене жирија од овог такмичења више не комбинују у јединствене оцене за поједину песму које објављују презентери националног жирија‍
}}
Песма Евровизије 2016. (; ) био је 61. по реду избор за Песму Евровизије. Одржан је у Стокхолму, главном граду Шведске, захваљујући победи Монса Селмерлева на Евровизији 2015. године у Бечу, са песмом -{Heroes}-.‍ Стокхолм је по трећи пут угостила такмичаре фестивала, а прва два домаћинства имала је 1975. и 2000. године. Емитер такмичења био је шведски јавни сервис -{SVT}-. Полуфиналне вечери биле су 10. и 12. маја 2016. године, а велико финале је одржано 14. маја 2016. године. Водитељи шоуа су били Петра Меде и Монс Селмерлев.

На такмичењу су учествовале укупно 42 земље, а као земље повратнице учешће су узели Украјина (након једногодишње паузе), Бугарска и Хрватска (након двогодишње паузе) те Босна и Херцеговина (након трогодишње паузе), док су Португал и Румунија ово такмичење прескочили због финансијских разлога и дугова неизмирених ЕРУ. Дебитаната 2016. године на Евровизији није било.

Након напетог процеса гласања базираног на додељивању поена од стране националног жирија и публике у омјеру 50:50, победу на такмичењу је однела Украјина са песмом -{1944}-, извођачице Џамале, док је Русија — са песмом -{You Are the Only One}- освојила прво место по гласовима публике. Другопласирана је Дами Им из Аустралије са песмом -{Sound of Silence}- , а трећепласирана Русија. Аустралија је, међутим, прикупивши већину гласова жирија добила довољно поена да надмаши вољу гледалаца. Први пут је победу однела песма изведена на једном од туркијских језика.

Ово је био први пут од 1975. године да се уведе нови систем гласања; гласови жирија и оцене публике се од 2016. године више не спајају у један сет поена које објављује жири односно читају презентери, већ сабране резултате телевотинга — након што се објави засебан сет поена (12, 10, 8—1) жирија — од најмањег збира до највећег објављују водитељи. Украјина је остварила другу победу у последњих дванаест година, а свеукупно такође другу (после победе Руслане 2004. песмом -{Wild Dances}-). Први пут на Евровизији десило се да победник не освоји прво место ни по гласовима жирија ни по телевотингу (Џамала је била друга на оба гласања).

До овог такмичења, никада се није отпевала песма на кримскотатарском језику. Босна и Херцеговина и Грчка по први пут нису прошле у финале (Грчка по први пут после 2000). Аустралија је у финалу имала бољи пласман у односу на прошлогодишње такмичење на ком је учествовала као дебитант, док је Бугарска такође имала најбољи пласман у финалу од 2005. од када је почела да се такмичи. Такмичење 2016. године било је најуспешнији резултат икада за представнике Чешке Републике јер су први пут прошли у финале. Рекордних 200 милиона гледалаца широм света пратило је такмичење, а овиме је оборен рекорд из 2015. године, и то за 3 милиона.‍‍

 Избор града домаћина 

У следећој табели дати су градови који су исказали интересовање за домаћинство такмичења 2016. године.‍

-{SVT}- ( — „Шведска телевизија”) је 24. маја 2015. године објавио да је њихов први избор арене, која ће да угости певаче Евросонга, стокхолмска Теле2 арена. Међутим, и други градови и даље су били у могућности да се „такмиче”. Након победе Шведске у Бечу, сви они који су желели да предају апликацијску понуду Шведској телевизији, то су могли да учине у року од три седмице. Више информација од емитера у вези са избором арене очекује се средином лета.‍‍

Европска радиодифузна унија (ЕБУ) објавила је одређене услове и детаље које дворана која ће да угости такмичење и домаћин морају да испоштују.
 Речено је да град домаћин мора да има одређен број хотела и хотелских соба које се налазе у непосредној близини арене.
 Арена мора да буде у могућности да понуди ложе.
 Прес-центар специфичне величине мора да буде обезбеђен.
 -{SVT}- мора да има омогућен приступ домаћинској дворани најмање 4—6 недеља пре преноса, како би се бина, осветљење и остали технички детаљи могли детаљно припремити.
 Град домаћин мора да буде у близини већег аеродрома.

Дана 8. јула 2015. године коначно је одређено да ће домаћин бити главни град Шведске, а изабрана арена била је стокхолмска дворана Ериксон глоуб.‍‍ Ово је био други пут да Ериксон глоуб угости такмичење, а први пут је ова арена била домаћин Песме Евровизије 2000.‍ Ериксон глоуб је такође постао и прва арена која је такмичење угостила два пута; први је то учинио Светски форум у Хагу који је угостио такмичење 1976. и 1980. године, а други Међународни центар за конвенцију у Јерусалиму који је Евросонг угостио 1979. и 1999. године.‍

 Формат 
Прелиминарне датуме објавили су шефови делегације након састанка одржаног 16. марта 2015. године у Бечу. Полуфинала су према одлуци одржана 10. и 12. маја 2016. године, а финале 14. маја 2016. године.‍ Ови датуми нису били фиксни и могли су да се промене да нису одговарали телевизијском домаћину,‍ али су на крају ипак потврђени током проглашавања града домаћина.‍

Године 2014, Европска радиодифузна унија (ЕБУ) и Азијскопацифичка дифузна унија (АБУ) водили су разговоре око гостовања извођача са телевизијског такмичења у певању које организује АБУ () на Песми Евровизије. У јулу 2015. године, ЕБУ је издао саопштење да се овај предлог још увек разматра те да постоји могућност прихватања предлога изнесеног на састанку прошле године.‍

Гласање је по први пут добило значајне промене после 1975. године. Свака земља је додељивала 1—8, 10 и 12 поена, и то посебно гласови публике и посебно гласови жирија. Презентери гласова су саопштити само резултате жирија. Након што су резултати жирија представљени, водитељи такмичења су објавили комплетне резултате публике из сваке земље.‍

 Водитељи 
У ноћи када је остварио победу на Евросонгу, Монс Селмерлев је исказао интересовање да буде један од водитеља Песме Евровизије 2016. године.‍ Селмерлева претходна искуства у вези са вођењем ТВ емисија укључују Мелодифестивален 2010. године, шведски избор за представника на Евровизији 2010. године‍ те популарни шведски -{sing-along}- шоу -{Allsång på Skansen}- (;  — „певајте с нама”).‍

Кристер Бјеркман је 25. маја 2015. године за шведски -{Expressen}- изјавио да су Жина Дирави, Петра Меде и Сана Нилсен такође потенцијални кандидати за улогу водитеља.‍ Ово би био други пут у историји да састав водитеља чине три жене (ово се први пут десило на прошлом Евросонгу 2015. године, ког је водио женски трио: Мирјам Вајкселбраун, Алис Тумлер и Арабела Кизбауер).

-{Expressen}- је 1. јуна 2015. године такође објавио да -{SVT}- разматра и позивање глумца Долфа Лундгрена да води фестивал 2016. године заједно са Монсом Селмерлевом, који би тада чинили водитељски дуо.‍

Дана 1. августа, Сана Нилсен је изјавила да би волела водити такмичење следеће године уколико добије позив од -{SVT}--а.‍

Дана 19. августа, -{Expressen}- је открио да је дуо Петра Меде и Монс Селмерлев у ствари и био -{SVT}--ов први избор за домаћина такмичења.‍

Дана 14. децембра, шведска телевизија је на прес-конференцији потврдила приче сајта -{Expressen}- да ће водитељи такмичења бити Петра Меде и Монс Селмерлев.‍

 Жреб за полуфинале 
Жреб за полуфинале је био одржан 25. јануара 2016. године у Стокхолму. Земље учеснице, сем директних финалиста (домаћина Шведске и велике петорке), биле су подељене у шест шешира, формираних на основу историјата размене поена међу државама у последњих 10 година, по чему ће касније бити извучени учесници по полуфиналима.‍

Састав шешира је био следећи:‍

Напомене:

 Земље учеснице 

Дана 26. новембра 2015. године ЕРУ је првобитно објавила да би на такмичењу 2016. године требало учествовати 43 земље. Босна и Херцеговина се враћа после трогодишње паузе, Бугарска и Хрватска се враћају после двогодишње паузе, Украјина се враћа после једногодишње паузе, док ће Португал прескочити ово такмичење из финансијских разлога, такође и због незадовољства са националним избором.‍

Дана 22. априла 2016. ЕРУ је објавила да Румунија неће учествовати на овом такмичењу због дуга од 16 милиона швајцарских франака. Тако је број учесника смањен на 42.‍

 Извођачи који су учествовали раније 

 Прво полуфинале 
18 земаља је учествовало у првом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Француске, Шпаније и Шведске.‍

 Друго полуфинале 
18 земаља је учествовало у другом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Немачке, Италије и Уједињеног Краљевства.‍ Румунија је требала учествовати у овом полуфиналу под редним бројем 12, али је због дугова од 16 милиона швајцарских франака избачена из такмичења од стране ЕРУ.‍

 Финале 
Редослед наступа је одређен после прес-конференције победника из другог полуфинала.

 Резултати 
У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о резултатима гласања по државама.
 Резултати првог полуфинала 

 12 поена у првом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у првом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

 Резултати другог полуфинала 

 12 поена у другом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у другом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

 Резултати финала 
Ово је први пут икада да победник није освојио и највише поена или на телегласању или од оцена стручног жирија.‍

 12 поена у финалу 
Табела испод садржи информације о додељивањима максималних 12 поена у финалу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

 Контроверзе 
Првобитно изабрани представник Немачке Ксавије Наиду је промењен након критика јавности због појединих стихова његових песама које су биле тумачене као антисемитске и хомофобичне, али и због појављивања на скупу групе -{Reichsbuerger}- која се између осталог залаже за враћање граница Трећег рајха.

Политички односи Русије и Украјине и њихов однос на Песми Евровизије је значајно промењен након рат на истоку Украјине и Кримске кризе. Украјина се ове године вратила на такмичење и однела победу године с песмом „1944” која говори о породичном искуству током протеривања Татара с полуострва Крим од стране совјетских власти. Непосредно након самог одабира ове песме, поједини руски политичари, као и власти проглашене Републике Крим, оптужили су украјинске органе власти да се песма користи за „напад на Русију” и „истицање трагедије Татара да би се европским гледаоцима створила лажна слика наводног срамоћења Татара на руском Криму”.‍ Ипак, публика у Украјини је Русији доделила максималних 12 поена, док је руска публика доделила Украјини 10 поена.

Представница Јерменије Ивета Мукучјан је током прве полуфиналне вечери године махала заставом Републике Арцах, самопроглашеној држави на спорној области Нагорно-Карабах, због чега су званичници ЕРУ најавили казну јерменској телевизији због кршења забране слања политичких порука.

 Остале земље 

Да би одређена држава могла да стекне право учешћа на такмичењу Евросонга, она мора да буде активна чланица Европске радиодифузне уније (ЕРУ).‍ ЕРУ је послао позив за учешће на Песми Евровизије 2016. године свим активним члановима, којих је тренутно 56.‍ Своје учешће је до сада потврдило неколико земаља, а следеће државе исказале су јасну (не)заинтересованост.

 Активни чланови ЕРУ 

  — Због финансијских потешкоћа,  Андора (-{RTVA}-) је изјавила да се Андора неће вратити на такмичење 2016. године. Такође је речено од стране -{RTVA}- да је веома мало вероватно да ће се Андора појавити и на неком од следећих такмичења Евросонга у блиској будућности.‍
  — Луксембуршка телевизија (-{RTL}-) је 4. јуна 2015. године потврдио да Луксембург неће да учествује на такмичењу 2016. године.‍‍
  — Монегашка телевизија (-{TMC}-) је потврдила да се Монако неће вратити на такмичење ни 2016. године.‍
  — Португалска радио-телевизија (-{RTP}-) изјавила је да жели да њени гледаоци предложе промене за избор португалског представника, претпостављајући да ће земља 2016. године остварити учешће. Португалци се нису успели квалификовати још од 2010. године, а већина публике је под утиском да је то због тренутног начина на који се одабире државни представник — преко националног Фестивала песме ().‍ Сестра Кристијана Роналда, Каћа Авеиро, покренула је кампању на Твитеру тражећи од фанова да је подрже у улагању новог захтева за учешће на Евросонгу као представница Португалије.‍ Али 7. октобра 2015. португалска телевизија (РТП) је потврдила да ће се Португал повући са такмичења.‍
  — Румунска телевизија (TVR) је првобитно планирала да учествује на такмичењу у другом полуфиналу, али је због дугова од 16 милиона швајцарских франака избачена од стране ЕРУ. Представник Румуније би био Овидију Антон са песмом Moment of Silence.‍
  — Радио-телевизија Словачка (РТВС) се 2015. године вратила на такмичење -{Eurovision Young Dancers}-, а одлука Словачке око повратка на Евровизију изнета је од стране јавног сервиса, чији је став да држава треба да подржава домаћу продукцију и промовише националну културу на европском нивоу. Одлука у вези са самим Евросонгом 2016. године није још увек донесена.‍ Касније, 26. августа 2015, објављено је да Радио-телевизија Словачка (РТВС) још увек треба да одлучи о учешћу на Евровизији 2016. године.‍ Крајем септембра, словачка телевизија је потврдила да се Словачка неће вратити на такмичење 2016. године.‍
  — Упркос томе да су биле објављене неке информације везане за повратак Турске на такмичењу, 2. октобра 2015. је ЕРУ објавила да Турска радио телевизија (ТРТ) још увек треба да одлучи хоће ли учествовати или не.‍ Али је ТРТ 3. новембра 2015. потврдио да Турска неће учествовати на такмичењу 2016. године, јер ЕРУ није променила правила гласања.‍

 Међународни преноси и гласања 
 Гласања и објављивачи резултата 
Редослед гласања је објављен ујутру на дан финала.‍

  — Кати Белович
  — Унстејн Мануел Стефансон
  — Турал Асадов
  — Ирол МС
  — Данијела Писаровицова
  — Шинејд Кенеди
  — Нина Сублати (грузијска представница 2015)
  — Ивана Црногорац
  — Бен Камил (водитељ Дечје песме Евровизије 2016.)
  — Хота Абрил
  — Јуси-Пека Рантанен
  — Себалтер (швајцарски представник 2014)
  — Ула Есендроп
  — Елоди Госујин
  — Оливија Фуртуна
  — Арман Маргаријан
  — Лукас Хамацос
  — Ана Ангелова
  — Трајнтје Остерхојс (холандска представница 2015)
  — Томс Гревинш
  — Офер Нахшон
  — Узари (белоруски представник 2015)
  — Барбара Шунебергер
  — Њуша
  — Елизабет Андреасен (норвешка представница 1985, 1994. и 1996; победница 1985. као члан дуа Бобисокс; шведска представница 1982. као члан групе Чипс)
  — Ли Лин Чин
  — Умеш Вангавер
  — Ричард Осман
  — Невена Рендели
  — Константинос Кристофороу (кипарски представник 1996, 2002. као члан групе One и 2005)
  — Угне Галадаускаите
  — Драгана Косјерина
  — Дијана Гогова
  — Андри Џаху
  — Данијел Леви Виналас
  — Верка Сердјучка (украјински представник 2007)
  — Клаудија Андреати
  — Ана Попек
  — Марјетка Вовк (словеначка представница 2015. као члан дуа Maraaya)
  — Чила Татар
  — Данијел Алибабић (представник Србије и Црне Горе 2005. као члан групе Но нејм)
  — Ђина Дирави

 Коментатори 

  — Азер Сулејманли (İTV, полуфинала и финале)‍
  — Андри Џаху (-{TVSH, RTSH HD, RTSH Muzikë и Radio Tirana}-, полуфинала и финале)‍
  — Џулија Земиро и Сам Панг (-{SBS One}-, полуфинала и финале)‍
  — Анди Кнол (-{ORF eins}-, полуфинала и финале)‍
  — Холандски: Питер ван де Вајр (één, полуфинала и финале);‍ Француски: Жан-Луј Лахај и Морен Лојс (La Une, полуфинала и финале)‍‍
  — Евгениј Перлин (-{Belarus-1 и Belarus 24}-, полуфинала и финале)‍‍
  — Дејан Кукрић (БХТ 1, БХТ HD и БХ Радио 1, полуфинала и финале)‍
  — Елена Розберг и Георги Кушвалијев (БНТ 1 и БНТ HD, полуфинала и финале)‍
  — Тута Чкеиџе (GPB First Channel, полуфинала и финале)‍
  — Марија Козаку и Јоргос Капузидис (ERT1, ERT HD и ERT World, полуфинала и финале)‍
  — Оле Топхолм (DR1, полуфинала и финале)‍
  — Естонски: Марко Рејкоп (ETV, полуфинала и финале);‍ Руски: Александр Хоботов (ETV+, полуфинала и финале)‍
  — Хебрејски: Хебрејски титлови (Channel 1, друго полуфинале и финале (уживо), прво полуфинале (у снимку)); -{TBA}- (88 FM, друго полуфинале и финале); Арапски: Арапски титлови (Channel 33, друго полуфинале и финале); -{TBA}- (Kol Yisrael Arabic, друго полуфинале и финале)‍
  — Марти Велан (RTÉ2, полуфинала; RTÉ One, финале); биће одређено (RTÉ Radio 1, друго полуфинале и финале)‍
  — Гисли Мартеин Балдурсон (RÚV, полуфинала и финале)‍
  — Филипо Солибело и Марко Ардемањи (Rai 4, полуфинала; Rai Radio 2, полуфинала и финале);‍ Флавио Инсина и Федерико Русо (Rai 1, финале)‍‍
  — Авет Барсегјан (Armenia 1, полуфинала и финале)‍
 * — Дијана Снегина и Калдибек Жајсанбај (Khabar TV, полуфинала и финале)‍
 * — Куберт Леунф и Ву Зоутонг (Hunan TV, полуфинала и финале)‍
  — Мелина Карагеоргију (RIK 1, RIK SAT, RIK HD и Trito Programma, полуфинала и финале)‍
  — Валтерс Фриденбергс и Томс Гревинш (LTV, полуфинала и финале)‍
  — Даријус Ужкураитис (LRT, LRT HD и LRT Radijas, полуфинала и финале)‍
  — Габор Гундел Такач (Duna, полуфинала и финале)‍
  — Каролина Петковска (МРТ 1, полуфинала и финале)‍‍
  — Артур Каруана (TVM, полуфинала и финале)‍‍
  — Глорија Горцеаг (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, полуфинала и финале)‍
  — Питер Урбан (EinsFestival и Phoenix, полуфинала; Das Erste, финале)‍‍
 * — Без коментатора (UKTV, финале)‍
  — Олав Виксмо Слетан (NRK1, полуфинала и финале);‍ Рони Бреде Асе, Сиље Реитен Нордес и Маркус Екрем Неби (NRK3, финале)‍
  — Артур Орзеч (TVP 1 и TVP Polonia (уживо); TVP Rozrywka и TVP HD (дан касније), полуфинала и финале)‍
 * — Хелдер Реис (RTP, полуфинала и финале)‍‍‍
  — Димитриј Губернијев и Ернест Мацкевичијус (Russia-1 и Russia HD, полуфинала и финале)‍
 * — Карсон Кресли и Мишел Колинс (Logo TV, финале)‍
  — Лиа Фјорио и Ђиђи Рестиво (SMtv San Marino и Radio San Marino, полуфинала и финале)‍
  — Андреј Хофер (RTV SLO2, полуфинала; RTV SLO1, финале; Radio Val 202, друго полуфинале и финале; Radio Maribor, полуфинала и финале)‍
  — Драган Илић (РТС 1, РТС HD и РТС САТ, прво полуфинале); Душка Вучинић Лучић (РТС 1, РТС HD и РТС САТ, друго полуфинале и финале)‍‍‍
  — Скот Милс и Мел Гиједројк (BBC Four, полуфинала); Грејам Нортон (BBC One, финале); Кен Брус (BBC Radio 2, финале)‍‍
  — Тимур Мирошниченко и Тетијана Терекхова (UA:Pershyi, полуфинала и финале);‍ Олена Зеленченко (Radio Ukraine, полуфинала и финале)‍
  — Фински: Мико Силвенојнен (Yle TV2 и TV Finland, полуфинала и финале);‍‍ Сана Пиркалајнен и Јорма Хиетамаки (Yle Radio Suomi, полуфинала и финале);‍ Шведски: Ева Франц и Јохан Линдрос (Yle TV2, TV Finland и Yle Radio Vega, полуфинала и финале)‍
  — Маријан Џејмс и Џери (France 4, полуфинала); Маријан Џејмс и Стефан Берн (France 2, финале)‍
  — Јан Смит и Корналд Мас (NPO 1, полуфинала и финале)‍‍‍
  — Душко Ћурлић (ХРТ 1, полуфинала и финале); Златко Туркаљ Турки (ХР 2, полуфинала и финале)‍
  — Дражен Бауковић и Тијана Мишковић (TVCG 1 и TVCG SAT, полуфинала и финале)‍
  — Либор Боучек (ČT2, полуфинала; ČT1, финале)‍
  — Немачки: Свен Епинеј (SRF zwei, полуфинала; SRF 1, финале); Питер Шнајдер и Габријел Ветер (SRF 1 и Radio SRF 3, финале)‍ Француски: Жан-Марк Ричард и Николас Танер (RTS Deux, друго полуфинале и финале);‍ Италијански: Клариса Тами (RSI La 2, друго полуфинале);‍ Клариса Тами и Микеле Карнобио (RSI La 1, финале)‍
  — Лота Броме (SVT1, полуфинала и финале);‍ Каролина Норен и Бјорн Келман (SR P4, полуфинала и финале)‍
  — Хосе Марија Ињиго и Хулија Варела (La 2, полуфинала; La 1, финале)‍

Напомене:
* Није земља учесница.

 Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Stockholm 2016}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2016. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 22. априла 2016. године је издала кућа -{Universal Music Group''}-. Албум садржи све 42 песме изведене на Евросонгу 2016. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.‍ Албум такође садржи и несуђену румунску песму која је дисквалификована са такмичења.

Референце

Спољашње везе 

 

 
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2016.